Il Gruppo 2 delle qualificazioni al campionato europeo di calcio 1984 ha incluso quattro squadre e vide la vittoria finale del , che precedendo l' di un punto ebbe accesso alla fase finale.

Classifica

Incontri

Classifica marcatori
2 reti

 Włodzimierz Smolarek (2 rig.)
 Rui Jordão (1 rig.)
 Carlos Manuel
 Nené
 António Oliveira
 Oleg Blokhin
 Fyodor Cherenkov
 Anatoliy Demyanenko

1 rete

 Keijo Kousa
 Ari Valvee
 Zbigniew Boniek
 Dariusz Dziekanowski
 Paweł Król
 Janusz Kupcewicz
 Fernando Gomes
 José Luis
 Sergey Andreyev
 Sergei Pavlovich Baltacha
 Nikolay Larionov
 Sergey Rodionov

autoreti

 Jukka Ikäläinen (pro )
 Paweł Janas (pro )
 Roman Wójcicki (pro )

Collegamenti esterni
1984 UEFA European Championship Standings - Preliminary Round - Group 2 su uefa.com

 Q